Tanzania
 Mwanga – circoscrizione della regione del Kilimangiaro
 Mwanga – circoscrizione della regione di Singida
 Distretto di Mwanga – distretto della regione del Kilimangiaro